Maravillas steht für:

 Maravillas (Film), spanischer Film von Manuel Gutiérrez Aragón (1981) 

Orte in Mexiko:
 Maravillas (Aguascalientes)
 Maravillas (Coahuila)
 Maravillas (Guanajuato)
 Maravillas (Hidalgo)
 Maravillas (San Luis Potosí)
 Maravillas (Zacatecas)

Las Maravillas ist der Name folgender Orte in Chiapas, Mexiko:

 Las Maravillas (Berriozábal)
 Las Maravillas (Jitotol)
 Las Maravillas (Simojovel)